USS Hornet är namnet på åtta skepp i den amerikanska flottan, uppkallade efter det engelska namnet på ett släkte getingar, "hornet".

  – en 10-kanoners slup i drift 1775 som tjänstgjorde i det amerikanska frihetskriget
  – en 10-kanoners slup som deltog i Barbareskkriget 1801-1805
  – en briggutrustad slup, sjösatt 28 juli 1805 och sänktes i en storm den 29 september 1829
  – en 5-kanoners skonert i tjänst mellan 1814 och 1820
  – det första ångdrivna, en hjulångare
  – en ombyggd jakt, tjänstgjorde i spansk-amerikanska kriget
  – iscensatte Doolittleräden 1942, deltog i slaget vid Midway, sänktes i slaget vid Santa Cruzöarna den 26 oktober 1942
  – först döpt till Kearsarge, men omdöpt för att hedra CV-8, aktiv under andra världskriget, bevarad på museum i Alameda, Kalifornien

Se även  
USS Kearsarge